Seeing Things är Jakob Dylans debutalbum som soloartist, utgivet 2008.

Låtlista 
Om inte annat anges är låtarna skrivna av Jakob Dylan.
"Evil Is Alive and Well" – 3:56
"Valley of the Low Sun" – 3:57
"All Day and All Night" – 3:28
"Everybody Pays as They Go" – 3:00
"Will It Grow" – 4:49
"I Told You I Couldn't Stop" (Jakob Dylan, Matt Sweeney) – 4:14
"War Is Kind" – 3:08
"Something Good This Way Comes" – 3:39
"On up the Mountain" – 3:45
"This End of the Telescope" – 3:59

Referenser 

Musikalbum 2008
Album producerade av Rick Rubin
Amerikanska debutalbum